Александр Суриков:
 Суриков, Александр Александрович (род. 1940) — российский государственный деятель
 Суриков, Александр Васильевич (род. 1956) — российский дипломат.
 Суриков, Александр Вячеславович (род. 1971) — поэт и художник.
 Суриков, Александр Константинович (род. 22 февраля 1945 года) — кинопродюсер, в 1979—1989 годах генеральный директор «Совинфильма».